Jara negra puede referirse a:

El nombre común de la planta Cistus ladanifer.
El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
El nombre común de la planta Cistus clusii.
El nombre común de la planta Cistus salviifolius.